P50  peut faire référence à :

Automobiles 
 Peel P50, une mini voiture du constructeur britannique Peel Engineering Company ;
 Trabant P50, une automobile du constructeur est-allemand VEB Sachsenring Automobilwerk Zwickau.

Informatique 
 ThinkPad P50, un ordinateur portable de la marque chinoise Lenovo.

Médecine 
 Perte de sang fœtal, d’après la Classification internationale des maladies ;
 p50. la pression d'un gaz requise pour atteindre 50 % de saturation d'une enzyme.

Photographie 
 Nikon Coolpix P50, un appareil photographique numérique compact de Nikon.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres